Porte Dauphine steht für:

 Porte Dauphine (Pariser Stadttor), ehemaliges Stadttor in Paris und heutiger „Eingang“ zum 16. Arrondissement (Paris), Frankreich
 Porte Dauphine (Métro Paris), Métrostation der Linie 2 in Paris, Frankreich
 Quartier de la Porte-Dauphine, Stadtviertel im 16. Arrondissement von Paris, Frankreich

Siehe auch:
 Dauphine
 Dauphin
 Pommes dauphine, Kartoffelgericht